

Toponymes 
 Le Busch Memorial Stadium est un stade de baseball disparu situé à Saint Louis (Missouri).
 Le Busch Stadium est un stade de baseball actuel situé à Saint Louis (Missouri).
 La province de Germán Busch est située en Bolivie.
 Puerto Busch est une ville de la province de Germán Busch en Bolivie.
 Busch est un village belge de la commune de Lontzen.

Organisations 
 Anheuser-Busch est une firme internationale américaine de brasserie.
 Les Busch Series, l'ancien nom des Nationwide Series, un championnat américain de course automobile, seconde division de la NASCAR.

Personnalités 
 Adam Busch (1978-), acteur américain.
 (1839-1913), homme d’affaires américain d’origine allemande (Anheuser-Busch).
 Alberto Natusch Busch (1933-1994), général bolivien.
 André Busch (1913-1991), joueur de water-polo, nageur, journaliste sportif et résistant français.
 Ernst Busch (acteur) (1900-1980), artiste allemand.
 Ernst Busch (militaire) (1885-1945), feld-maréchal allemand.
 Eva Busch (1909-2001), chanteuse et chansonnière allemande.
 Frederick Busch (1941-2006), écrivain américain.
 Germán Busch (1904-1939), un officier et homme politique bolivien.
 Hans Busch (né en 1924), physicien anglo-allemand.
 Johann Daniel Busch (1735-1787), facteur d'orgue allemand.
 Reinhold Busch (né en 1942), auteur allemand.
 Kim Busch (née en 1998), nageuse néerlandaise.
 Kurt Busch (né en 1978), pilote de course automobile américain.
 Kyle Busch (né en 1985), pilote de course automobile américain.
 Mae Busch (1891-1946), actrice britannique du cinéma américain.
 Niven Busch (1903-1991), écrivain et scénariste américain.
 Paul Busch, un animateur américain.
 Sabine Busch (1962-), athlète allemande.
 Wilhelm Busch (1832-1908), dessinateur allemand.
 Willy Busch (1907-1982), footballeur allemand.
  (1861–1929), luthier allemand père de :
 Fritz Busch (1890–1951), chef d'orchestre.
 Adolf Busch (1891–1952), violoniste et compositeur.
  (1893–1951), acteur
 Hermann Busch (1897–1975), violoncelliste allemand.
  (1900–1929), pianiste et compositeur

Voir aussi 
 
 
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme alsacien
Patronyme lorrain